A Copa do Brasil de Futebol de 1989 foi a primeira edição da competição. A disputa ocorreu de 19 de julho a 2 de setembro.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense foi o campeão batendo o Sport Recife nas finais por 2–1. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1990.

Participantes 
A primeira edição da Copa do Brasil teve 32 participantes:

Regulamento 
Os 32 participantes foram divididos em chaveamento de eliminatórias simples, com dezesseis grupos de dois times cada, enfrentando-se em jogos de ida e volta. Os mandos das partidas de volta na primeira fase foram dos campeões das federações que obtiveram maior renda bruta ao longo dos respectivos torneios de 1988 — no caso dos campeões que enfrentaram vices, o mando do segundo jogo foi do campeão. Nas fases seguintes, os campeões manteriam a vantagem quando enfrentassem vice-campeões. Caso dois campeões ou dois vices se enfrentassem, o mando do jogo de volta seria do time com melhores números nas fases anteriores, seguindo a seguinte ordem: vitórias, saldo de gols e gols marcados. Em caso de empate em todos os critérios, o mando seria decidido por sorteio.

Os critérios de desempate em cada fase, nos casos de igualdade de pontos, referiam-se apenas aos dois jogos em questão e resumiam-se a saldo de gols e gols marcados como visitante (o chamado gol qualificado). Em caso de empate, a vaga à fase seguinte seria decidida em cobranças de pênaltis.

Foi também definido que o time que conquistasse o torneio por três vezes consecutivas ou cinco alternadas teria a posse definitiva do troféu.

Tabela 
A tabela abaixo foi adaptada para mostrar sempre embaixo o time que fez o segundo jogo em casa.

Finais 

 Primeiro jogo

 Segundo jogo

Premiação

Artilheiro 
 Gérson (, 7 gols)

Ligações externas 
 Bola n@ Área - Copa do Brasil de 1989

1989
Futebol de 1989 no Brasil